Tristichopteridae — вимерла родина лопатеперих риб. Родина існувала протягом девону. Родина є близькою до предків чотириногих хребетних, на що вказує морфологія скелета (здебільшого будова черепа та плавців). Вважалося, що деякі представники родини могли повзати по суші (у болотах або берегах водойм), проте немає ніяких палеонтологічних доказів. Родина вимерла до кінця девону.

Класифікація 
 Cabonnichthys
 Canningius
 Edenopteron
 Eusthenodon
 Eusthenopteron
 Hyneria
 Jarvikina
 Langlieria
 Mandageria
 Notorhizodon
 Platycephalichthys
 Tristichopterus
 Heddleichthys

Філогенія 
Філогенічна кладограма згідно з Swartz, 2012.

Примітки

Посилання 
 Ahlberg, PE and Z Johanson (2001). «Second tristichopterid (Sarcopterygii, Osteolepiformes) from the Upper Devonian of Canowindra, New South Wales, Australia, and phylogeny of the Tristichopteridae.» in Journal of Vertebrate Palaeontology 17:563-673.
 Johanson, Z. and P.E. Ahlberg (1997). «New tristichopterid (Osteolepiformes; Sarcopterygii) from the Mandagery Sandstone (Famennian) near Canowindra, N.S.W., Australia.» in Transactions of the Royal Society of Edinburgh 88:39-53.

Tetrapodomorpha
Вимерлі родини риб